Douglas House ist der Name folgender Personen:

* Douglas House (Soziologe) (John Douglas House; * 1944), kanadischer Soziologe 
 Douglas House (Politiker) (Roy Douglas House; * 1953), US-amerikanischer Offizier, Jurist und Politiker

Douglas House ist der Name folgender Bauwerke:

 Douglas House (London)
 Douglas House (Newton Stewart)

im NRHP gelistete Objekte:

 Douglas House (Arkansas), NRHP-Nr. 87002372
 Douglas House (Michigan), NRHP-Nr. 01001017
 Douglas House (Mississippi), NRHP-Nr. 80002275
 Douglas House (Missouri), NRHP-Nr. 79003652

Siehe auch:
 Douglass House